Aytoun är ett skotskt efternamn, som burits av bland andra:

 Robert Aytoun
 William Edmondstoune Aytoun

Skotska efternamn